L'improvisation est un processus de création sans écriture préalable.

Musique 
 Improvisation musicale
 Musique improvisée
 Improvisation une œuvre de la compositrice Mel Bonis.

Danse 
 Contact improvisation
 Tango

Théâtre 
 Improvisation théâtrale
 Match d'improvisation
Au Canada :
 Ligue nationale d'improvisation (Québec)
 Ligue d'improvisation montréalaise
 Improphiles
 Café-théâtre d'improvisation
 AFOLIE

Poésie 
 Improvisation poétique
 Joute poétique

Art oratoire
 Conte
 Boniment
 Rap

Arts graphiques
Dessin en direct

Voir aussi
Improvisateur
Soundpainting : langage gestuel de création artistique en temps réel (musique, danse, théâtre, peinture, etc.)
 PowerPoint Karaoke